Schäferstab steht für:
 Schäferstab, Stab eines Schäfers
 Schäferstab (Heraldik)